Johannes Engelfriet (1908-1981), Nederlands hoogleraar actuariële wetenschappen en computerpionier
 Paul Engelfriet (1927), Nederlands voormalig kampioen kunstschaatsen en emeritus hoogleraar immunohematologie
 Arnoud Engelfriet (1974), Nederlands ICT-jurist